Camichín de Juaja Es una localidad rural del municipio de Tepic en el estado de Nayarit. En el 2010 según el INEGI tenía una población de 2358 habitantes.

Referencias 

Localidades del estado de Nayarit
Tepic
En 2021 Camichín de jauja cuenta con una de las tasas más altas de cobro en pasaje o servicio de transporte (Combis) ya que el solo pasaje redondo tiene un costo de $26 mexicanos esto resulta una gran suma de dinero ya que la mayoría de personas viaja acompañada de familiares o amigos, por lo cual la media estimada actualmente asciende a una suma de $78 mexicanos 0 $80 mexicanos por pasajero. Esto resulta en una grabe problemática para el centro de transporte de Camichín de jauja ya que atreves de una consulta (entrevista) a pasajero la mayoría dieron como respuesta que: "El pasaje es muy caro incluso con el descuento para estudiantes"," El transporte es muy poco seguro (afirmaron varios pasajeros) por el hecho de que algunos transportistas aceleran a grandes velocidades y en algunas ocasiones no respetan las leyes de transito", "son muy incomodas la mayoría de asientos son tablas recubiertas por una muy ligera capa de espuma ", además otra parte de los entrevistados aseguran que gastan alrededor $800 mexicanos al mes en pasaje, provenientes de su sueldo.

por lo que no resulta conveniente utilizar como medio de transporte público las combis de Camichín de jauja.